Андрейцев — російське та українське прізвище. Відомі носії:
 Андрейцев Володимир Іванович — український правознавець.
 Андрейцев Іван Федорович — учасник німецько-радянської війни, повний кавалер ордена Слави.

Російські прізвища
Українські прізвища